Фокс-Лейк () — топоним.

 Фокс-Лейк — город в округе Додж, штат Висконсин, Соединенные Штаты Америки.
 Фокс-Лейк — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
 Фокс-Лейк — деревня в округе Лейк, штат Иллинойс и округе Мак-Генри, штат Иллинойс, США.

Озёра

В США 
 Lake Fox, a lake in Polk County, Florida
 Fox Lake, part of the Chain O'Lakes in Lake and McHenry Counties, Illinois
 Fox Lake, a Muskegon County, Michigan
 Fox Lake (Martin County, Minnesota), a lake in Martin County, Minnesota
 Fox Lake, a Murray County, Minnesota
 Fox Lake, a Rice County, Minnesota
 Fox Lake, a Richland County, Montana
 Fox Lake (Beadle County, South Dakota), Beadle County, South Dakota
  — озеро в округе Дул (Deuel County), Южная Дакота.
  — озеро в округе Додж (Dodge County, Wisconsin), Висконсин.
 Fox Lake (Florida), a lake in Highlands County, Florida

Другие озёра 
 Fox Lake (Cochrane District), a lake in the Cochrane District, Ontario
 Fox Lake (Kings County), a lake in Kings County, Nova Scotia,
 Fox Sagar Lake, a lake in Hyderabad, India